Can Torroella (Bigues), masia al poble de Bigues (Bigues i Riells, Vallès Oriental)
 Can Torroella (Palafrugell), edifici al carrer de Sant Martí de Palafrugell (Baix Empordà) 
 Can Torroella (Ullastret), masia al municipi d'Ullastret (Baix Empordà)